Юрий Николаевич Громов (1905, Москва, СССР — ????) — советский сценарист, ученик Н. Зархи, В. Туркина, Сергея Юткевича и В. Шкловского.

Биография 
Родился в 1905 году в Москве. С детства был очень способным ребёнком и увлёкся рисованием, а также гравировкой по металлу. Параллельно с учёбой в средней школе, проходил также обучение в школе полиграфического искусства. Начиная с 1919 года работал подсобным рабочим в различных театрах, а начиная с 1925 года вошёл в штат газеты Молодой Ленинец, где писал очерки, рецензии и фельетоны. В 1927 году Сергей Юткевич пригласил его в киносекцию РАПП, позже учился у Н. Зархи, В. Туркина и В. Шкловского в мастерской при киностудии Госкино. Дальнейшая судьба неизвестна.

Фильмография

Сценарист 
 1928 —
 «Кружева» (оригинальный текст — М. Колосов)
 «Мой сын»

Литература 
 

Сценаристы СССР